Puchar Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1999 odbył się w dniach 2-16 listopada 1999 w Japonii.

Uczestnicy

I Runda

Tokio 

|}

Okayama 

|}

II Runda

Sapporo 

|}

Toyama 

|}

III Runda

Sendai 

|}

Kanazawa 

|}

IV Runda

Nagoya 

 

|}

Osaka 

|}

Tabela 

|}

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki 

Puchar Świata w piłce siatkowej
Zawody sportowe w Toyamie